( en français) est une expression anglophone qualifiant un combat  en mêlée où les adversaires s'affrontent tous en même temps et dont il ne peut rester, selon le principe du , qu'un seul vainqueur.

Par extension, cette expression s’emploie également dans toute forme de compétition appliquant ce schéma d'élimination pour départager ses participants.

L'expression peut faire référence à :

Fiction 
 Dans le monde anglo-saxon, la Battle Royale est un genre de fiction inspiré du roman japonais éponyme de Kōshun Takami, popularisé par son adaptation en film et dont les codes sont censés s'en rapprocher.

Arts

Cinéma 
 Battle Royale, un film japonais réalisé par Kinji Fukasaku en 2000, adapté du roman de Takami ;
 Battle Royale 2: Requiem, un film réalisé par Kenta Fukasaku et Kinji Fukasaku en 2003, la suite du premier film.

Littérature 
 Battle Royale, un roman japonais de Kōshun Takami édité en 1999 ;
 Battle Royale, un manga de Masayuki Taguchi et Kōshun Takami édité entre 2000 et 2005, adapté du roman ;
 Blitz Royale, un manga de Kōshun Takami et Hitoshi Tomizawa adapté du deuxième film, Battle Royale 2: Requiem.

Vidéoludique 
 La battle royale est un genre de jeu vidéo intégrant à la base des éléments de jeu de survie avec une mécanique de combat à mort éliminatoire (selon le principe du ) issue du jeu de tir. Le terme s'est ensuite démocratisé à des jeux appartenant à d'autres genres vidéoludiques comme pour les jeux de catch, ou encore les jeux de logiques et de puzzle comme Tetris 99.

Voir aussi 
 Battle Royal, une pièce de théâtre de Nick Stafford ;
 Battle royal, ou en français une « Bataille royale », un type de combat de catch.